French Championships 1939 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1939 roku w dniach 8–17 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 44 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1939 w tenisie ziemnym
1939 we Francji
French Open według lat